Ры́лов или Рыло́в— русская фамилия. Известные носители:

Рылов 
 Рылов, Аркадий Александрович (1870—1939) — русский и советский художник-пейзажист.
 Рылов, Артур Игоревич (род. 1989) — российский футболист.
 Рылов, Валерий Дмитриевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Рылов, Владимир Алексеевич (род. 1947) — советский и российский дирижёр.
 Рылов, Вячеслав Михайлович (1889—1942) — советский учёный-гидробиолог.
 Рылов, Евгений Михайлович (род. 1996) — российский пловец.
 Рылов, Михаил Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Рылов, Николай Евлампиевич (1911—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рылов, Нисон (Нисан) Хаимович (1919—2007) — художник.
 Рылов, Олег Владимирович (род. 1966) — советский и казахстанский футболист, судья, тренер.
 Рылов, Сергей Владимирович (род. 1975) — российский и азербайджанский фигурист.
 Рылов, Юрий Алексеевич (1945—2012) — советский и российский филолог, педагог.
 Рылов, Яков Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист.

Рылова 
 Рылова, Тамара Николаевна (1931—2021) — советская конькобежка.